Il singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Flavia Pennetta era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale contro Venus Williams, 6–1, 6–2.

Teste di serie

  Venus Williams (campionessa)
  Flavia Pennetta (finale)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Iveta Benešová (semifinali)

 Gisela Dulko (secondo turno)
 Lucie Šafářová (primo turno)
 Tathiana Garbin (secondo turno, infortunata)
 María José Martínez Sánchez (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Abierto Mexicano Telcel 2009